Helge Nielsen er navnet på flere personer:

 Helge Nielsen (maler) (1893-1980) – dansk maler, bosat på Bornholm, og medlem af Kammeraterne
 Helge Nielsen (roer) (1917-1981) – dansk roer, der deltog ved Sommer-OL 1936
 Helge Nielsen (1918-1991) – dansk politiker og minister fra Socialdemokratiet
 Helge Nielsen (bibliotekar) (1918-1999) – dansk overbibliotekar
 Helge Nielsen (søofficer) (1921-2013) – dansk kommandør i Søværnet
 Helge Nielsen (borgmester) (1923-2012) – dansk borgmester fra Venstre